Big Rice Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rice Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Big Rice Lake (Cass County, Minnesota)
 Big Rice Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Big Rice Lake (Stearns County, Minnesota)